Jorge Andrade (1921–1984) brazil író, drámaíró
 Jorge Andrade (1978–) portugál labdarúgó